Les Baumettes ou Ferenbalm, commune suisse du canton de Berne ;
 Les Baumettes (Marseille), un quartier de Marseille, en France, qui héberge le centre pénitentiaire de Marseille appelé « prison des Baumettes ».
Les Baumettes, un quartier de Nice

Voir aussi 
 Beaumettes, une commune du Vaucluse.